Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Croatian Bol Ladies Open) van 2002 vond plaats van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei 2002 in de Kroatische plaats Bol. Het was de negende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ángeles Montolio was het vijfde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Russin Jelena Dementjeva, bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Tathiana Garbin.

De ongeplaatste Åsa Svensson uit Zweden won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Kroatische Iva Majoli in drie sets. Svensson wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Bol op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Tathiana Garbin en Angelique Widjaja won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Jelena Bovina en Henrieta Nagyová in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Italiaanse Garbin had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Indonesische Widjaja geen.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met Shelley Stephens uit Nieuw-Zeeland – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2002
Bol